De Incisoscutoidea zijn een superfamilie van uitgestorven arthrodire placodermen die leefden tijdens het Devoon.

Fylogenie 
Eubrachythoraci is verdeeld in de zusterclades Pachyosteomorphi en Coccosteomorphi, waarvan de laatste verder kan worden onderverdeeld in de twee zustersuperfamilies Coccosteoidea en Incisoscutoidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi